Bruno Maynard (né le  à  à Chamonix en France) est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie
Il a entre autres évolué sous les couleurs des Flammes Bleues de Reims, des Brûleurs de loups de Grenoble, des Huskies de Chamonix et des Albatros de Brest. Il fut également sélectionné en Équipe de France lors du Championnat du monde de hockey sur glace 1993 qui se déroula à Munich.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1988-1989 || Hockey Club Mont-Blanc || Nationale 1A || 8 || 0 || 0 || 0 || 0 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1989-1990 || Hockey Club de Reims || Nationale 1A || 30 || 0 || 2 || 2 || 4 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1990-1991 || Hockey Club de Reims || Ligue nationale || 24 || 2 || 2 || 4 || 8 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1991-1992 || Hockey Club de Reims || Élite || 33 || 12 || 8 || 20 || 14 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1992-1993 || Hockey Club de Reims || Nationale 1 || 34 || 28 || 20 || 48 || 12 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1993-1994 || Hockey Club de Reims ||  France2 || 20 || 9 || 12 || 21 || 4 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1994-1995 || Hockey Club de Reims || Élite || 25 || 7 || 7 || 14 || 26 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1995-1996 || Brûleurs de loups de Grenoble || Élite || 25 || 5 || 12 || 17 || 46 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1996-1997 || Brûleurs de loups de Grenoble || Nationale 1A || 32 || 14 || 14 || 28 || 24 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1997-1998 || Chamonix Hockey Club || Élite || 41 || 18 || 15 || 33 || 23 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1998-1999 || Chamonix Hockey Club || Élite || 31 || 5 || 10 || 15 || 62 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 1999-2000 || Chamonix Hockey Club || Élite || 34 || 5 || 13 || 18 ||  ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2000-2001 || Ours de Villard-de-Lans || Division 1 || 25 || 9 || 14 || 23 || 54 || 4 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2001-2002 || Brûleurs de loups de Grenoble || Élite || 30 || 2 || 6 || 8 || 47 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2002-2003 || Dragons de Rouen || Super 16 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||   ||   ||   ||   ||  
|-
| 2002-2003 || Hockey Club Egna || Serie A2 || 14 || 1 || 9 || 10 || 10 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2003-2004 || Albatros de Brest || Super 16 || 26 || 2 || 8 || 10 || 42 || 8 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2006-2007 || Albatros de Brest || Division 2 || 26 || 16 || 21 || 37 || 38 || 4 || 2 || 0 || 2 || 8
|-
| 2007-2008 || Albatros de Brest || Division 2 || 17 || 22 || 21 || 43 || 4 || 4 || 6 || 1 || 7 || 14
|-
| 2008-2009 || Albatros de Brest || Division 2 || 18 || 12 || 33 || 45 || 18 || 8 || 1 || 7 || 8 || 8
|-
| 2010-2011 || Albatros de Brest II || Division 3 || 11 || 22 || 38 || 60 || 6 || 2 || 3 || 2 || 5 || 2
|-
| 2011-2012 || Albatros de Brest II || Division 3 || 2 || 1 || 3 || 4 || 10 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2012-2013 || Albatros de Brest II || Division 3 || 2 || 1 || 2 || 3 || 2 ||  ||  ||  ||  ||

Références

Naissance en février 1971
Naissance à Chamonix-Mont-Blanc
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Hockey Club de Reims
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Chamonix Hockey Club
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc
Joueur des Ours de Villard-de-Lans
Joueur du HC Egna